Ниже приведён список самых продаваемых в мире музыкальных альбомов. Чтобы быть включённым в него, мировой тираж релиза должен превышать 20 млн экземпляров, а данные должны быть опубликованы в авторитетном источнике. Список включает в себя все типы альбомов: студийные, сборники лучших песен и компиляции, саундтреки и альбомы ремиксов, в том числе более одного исполнителя.

На сегодняшний день самым продаваемым альбомом за всю историю музыки является диск Майкла Джексона Thriller, включённый в 1984 году в «Книгу рекордов Гиннесса».

Свыше 50 миллионов

40—50 миллионов

30—39 миллионов

20—29 миллионов

См. также 
 Список самых продаваемых альбомов в США

Примечания 

Списки самых продаваемых альбомов
Музыкальная индустрия